Ло́тман () — єврейське прізвище.

Персоналії 
 Алекс Лотман (* 1960) — естонський біолог, еколог і політик, син Юрія Лотмана.
 Міхаїл Лотман (* 1952) — естонський дослідник літератури та політик, син Юрія Лотмана.
 Юрій Лотман (1922—1993) — радянський та естонський літературознавець, культуролог і семіотик.